Fluoreto de prata pode se referir a:
Fluoreto de prata (I) (monofluoreto de prata) - AgF
Fluoreto de prata (II) (difluoreto de prata) - AgF2
Subfluoreto de prata - Ag2F

Desambiguação